Майк Тресор Ндайишимийе (; родился 28 мая 1999, Антверпен) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Генк».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжных командах «Авенир Лембек», «Тюбиз» и «Андерлехт». В сентябре 2018 года стал игроком клуба НЕК. 21 сентября 2018 года дебютировал за НЕК в матче Эрстедивизи (второго дивизиона чемпионата Нидерландов) против «Хелмонд Спорт». 13 января 2019 года забил свой первый гол за НЕК в матче против «Эйндховена».

2 сентября 2019 года перешёл в клуб «Виллем II» на правах аренды до конца сезона 2019/20. 15 сентября дебютировал в Эредивизи (высшем дивизионе чемпионата Нидерландов) в матче против «Херакслеса». 30 ноября забил свой первый гол за «Виллем II» в матче против роттердамской «Спарты»».

7 июля 2021 года перешёл в бельгийский «Генк», подписав с клубом четырёхлетний контракт.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Бельгии до 17, до 18, до 19 и до 21 года.

Личная жизнь 
Его отец, Фредди Ндайишимийе, также является футболистом, выступавшим ранее за национальную сборную Бурунди.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба «Виллем II» 
 Профиль на сайте Belgianfootball.be 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК НЕК 
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Генк»